Im Hagen heißen:
 Im Hagen (Wuppertal),  Ortslage im Wohnquartier Hatzfeld, Wuppertal Nordrhein-Westfalen
 Im Hagen (Radevormwald), Ort in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
Im Hagen (Wipperfürth), Ort in Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hagen (Begriffsklärung), Auf’m Hagen, Am Hagen
 Im Hag